Yoshimitsu (imię)
 Yoshimitsu – postać z gier z serii Tekken

en:Yoshimitsu